Il singolare del torneo di tennis Proximus Diamond Games 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Silvia Farina Elia 6-3, 6-0.

Teste di serie 

Assente
 Kim Clijsters (campionessa)
 Assente
 Assente

 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Assente
 Anna Smashnova (primo turno)
 Silvia Farina Elia (finale)
 Magdalena Maleeva (quarti di finale)
 Magüi Serna (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Proximus Diamond Games 2004